Szántó András (1946) festő, grafikus
 Szántó András (1964) író